Als Türkendenkmal werden bezeichnet
 Türkendenkmal (Szigetvár), Ungarn, 1996
 Türkendenkmal (Wien), 1894

Siehe auch:
 Türkenlinde
 Türkentor